Longdon – miejscowość w hrabstwie Staffordshire (Anglia)
 Longdon – miejscowość w hrabstwie Worcestershire (Anglia)